Maaren Olander (* 10. Oktober 1975 in Tallinn) ist eine ehemalige estnische Fußballnationalspielerin.

Olander debütierte am 19. August 1994 in Kaunas gegen die Auswahl Litauens. Dieses Freundschaftsspiel ging mit 0:3 verloren. Es folgten 19 weitere Einsätze. Ihr letztes Spiel absolvierte sie ebenfalls gegen die Auswahl Litauens am 5. Juli 1998. Dieses Spiel ging im Women Baltic Cup mit 0:2 verloren. Auf Vereinsebene spielte sie unter anderem für Tärnsjö IF, Östervåla IF und Tallinna FC Flora.

Einsätze

Weblinks 
 Profil auf www.spordiinfo.ee

Fußballnationalspieler (Estland)
Fußballspieler (FC Flora Tallinn)
Sportler (Tallinn)
Sowjetbürger
Este
Geboren 1975
Frau